Genebra (rainha)
Genebra
2483 Guinevere
Guinevere van Seenus
Guinevere (filme)

Desambiguação